Александр Трубников:
 Трубников, Александр Александрович (1882—1966) — русский историк искусства, искусствовед и литературный критик, журналист, переводчик.
 Трубников, Александр Николаевич (1853 или 1856—1922) — российский политик, губернатор Орловской области.